Farkas Ferenc, boldogfai (1713–1770) Zala vármegye alispánja 
 Farkas Ferenc, boldogfai (1742–1807) jezsuita rendi pap, költő
 Farkas Ferenc, boldogfai (1779–1848) Zala vármegye táblabírája.
 Farkas Ferenc, farkasfalvi (1785–?) ügyvéd
 Farkas Ferenc, királyhegyi (1786–1864) püspök, költő
 Farkas Ferenc (1792 körül – 1863) református lelkész, költő
 Farkas Ferenc (1809–1864) kereskedő, mecénás, a Debreceni Zenede alapítója
 Farkas Ferenc, boldogfai (1838–1908) Zala vármegye számvevője, számellenőre.
 Farkas Ferenc, alsóeőri (1852–1916), hercegprímási uradalmi gazdasági intéző, gazdasági szakíró, hercegprímási uradalmi nagybérlő
 Farkas Ferenc (1879–1933) színész, rendező, színigazgató
 Farkas Ferenc, kisbarnaki (1892–1980) katonatiszt
 Farkas Ferenc, bisztrai (1903–1966) politikus, Nagy Imre kormányának a tagja
 Farkas Ferenc, galántai (1905–2000) zeneszerző
 Farkas Ferenc (1937–) vegyészmérnök
 Farkas Ferenc (1949–2016) közgazdász, egyetemi tanár
 Farkas Ferenc (1958–) szobrász
 Farkas Ferenc (1962–) vegyészmérnök, Az Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület elnöke